Déimaque ou Déimachos (en grec ancien  ou ) est un nom grec qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Déimaque père d'Énarété ;
 Déimaque de Tricca en Thessalie, père d'Autolycos ;
 Déimaque fils de Nélée, tué par Héraclès ;
 Déimaque fils d'Éléon, qui prit part à la première guerre de Troie aux côtés d'Héraclès.
 Déimaque de Platées l'ancien est un historien grec du IVe siècle av. J.-C. (FGrH 65)
 Déimaque de Platées le jeune est un ambassadeur séleucide à la cour de Bindusâra dans la première moitié du  (FGrH 716).